Henri Pauwels (syndicalist), Belgisch syndicalist en politicus
 Henri Pauwels (conservator), Belgisch kunsthistoricus en museumconservator